Микрондас има више значења:

 Микрондас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Микрондас (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Микрондас, Салтиљо Чико (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику